Schinkel (gemeente), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Schinkel (rivier), een gekanaliseerde rivier in Amsterdam
Schinkel (bedrijventerrein), een bedrijventerrein in Amsterdam Oud-Zuid
Schinkelpolder, een polder in de gemeente Aalsmeer
Schinkel, oudere versie van Schenkel

Personen
Adriaan David Schinkel, een Nederlandse drukker en boekverzamelaar
Denis de Schinkel, burgemeester van Kortrijk
Karl Friedrich Schinkel, een Duitse decorbouwer en architect
Maarten Schinkel, een Nederlandse journalist en schrijver
Willem Schinkel, een Nederlandse socioloog